Чемпионат Словении по шоссейному велоспорту — национальный чемпионат Словении по шоссейному велоспорту. За победу в дисциплинах присуждается майка в цветах национального флага (на илл.).

Призёры

Мужчины. Групповая гонка.

Мужчины. Индивидуальная гонка.

См. также 
 Чемпионат Югославии по шоссейному велоспорту

Ссылки 
 Чемпионат Словении по шоссейному велоспорт (групповая гонка) на сайте cyclingarchives.com 
 Чемпионат Словении по шоссейному велоспорт (групповая гонка) на сайте www.cqranking.com 
 Чемпионат Словении по шоссейному велоспорт (индивидуальная гонка с раздельным стартом) на сайте cyclingarchives.com 
 Чемпионат Словении по шоссейному велоспорт (индивидуальная гонка с раздельным стартом) на сайте www.cqranking.com 

Словения
Велогонки в Словении
Шоссейный велоспорт